Камиль Герейханов:
 Герейханов, Камиль Маратович (род. 1991) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Герейханов, Камиль Мурадович (род. 2000) —  российский игрок в мини-футбол.